Sellman peut se référer à :

Patronyme 
  (1880-1935), footballeur britannique ;
  (1852-1907), joueur de baseball américain ;
 , homme politique américain.

Voir aussi